Varga Zoltán (Miskolc, 1980. november 5. –) magyar labdarúgó, jelenleg a Cigánd SE játékosa.

Források
transfermarkt.com

Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A DVTK labdarúgói
A Mezőkövesdi SE labdarúgói
A Bőcs KSC labdarúgói
A PMFC labdarúgói
Miskolciak
1980-ban született személyek
Élő személyek